Meksičko carstvo može značiti:

 Prvo meksičko carstvo 1821. – 1823. 
 Drugo meksičko carstvo 1864. – 1867.